Parnaíba – miasto w Brazylii
 Parnaíba – rzeka w Brazylii